Jezioro Ublik Wielki
 Jezioro Ublik Mały